

Patronymes 

 Antoine Chabaud (1727-1791), ingénieur militaire français, père du suivant.
 Antoine Georges François de Chabaud-Latour (1769-1832), homme politique français.
 Arthur de Chabaud-Latour (1839-1910), militaire et homme politique français.
 Auguste Chabaud (1882-1955), peintre et sculpteur français.
Georges Chabaud, voleur originaire de l'Hérault.
 Catherine Chabaud (1962-), journaliste et navigatrice française.
 François de Chabaud-Latour (1804-1885), général et homme politique français.
 Justin-Baptistin Chabaud (1833-1915), botaniste de la Marine.
 Louis-Félix Chabaud (1824-1902), sculpteur, graveur et médailleur français.
 Sébastien Chabaud (1977-), footballeur français.

Botanique 
 Œillet Chabaud est un nom de l'œillet commun (Dianthus caryophyllus)

Patronyme français